Cajones kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cajones, Delstaten Mexiko, ort, 
 Cajones, Morelos, ort, Amacuzac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar